Миколаївська селищна рада — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Миколаївська селищна рада — Дніпропетровська область, Петриківський район
 Миколаївська селищна рада — Дніпропетровська область, Широківський район
 Миколаївська селищна рада — орган місцевого самоврядування Миколаївської селищної громади, Одеська область, Березівський район
 Миколаївська селищна рада — Сумська область, Білопільський район